Balli ist der Familienname folgender Personen:
 Daniele Balli (* 1967), italienischer Fußballspieler
 Emilio Balli (1855–1934), Schweizer Politiker, Tessiner Grossrat, Naturwissenschaftler und Museumsdirektor
 Federico Balli (1854–1889), Schweizer Politiker, Publizist, Tessiner Grossrat und Wohltäter
 Francesco Balli (1852–1924), Schweizer Politiker, Tessiner Grossrat, Ständerat und Nationalrat
 Max Balli (* ?), griechischer Tennisspieler
 Valentino Alessandro Balli (1796–1863), Schweizer Politiker
 Veli Balli (* 1949), türkischer Langstreckenläufer

Siehe auch:
 Bally
 Bali (Begriffsklärung)